Цвето́ха — топоним:

 Цветоха — село в Шепетовском районе Хмельницкой области Украины
 Цветоха — река в Шепетовском и Славутском районах Хмельницкой области Украины